Тијангисманалко има више значења:

 Општина Тијангисманалко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијангисманалко (Тијангисманалко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику